Чура́ево () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Атясевского сельского поселения.

Этимология названия  
Топоним произошел от татарского слова «чирү» (войско; стадо, стая, рой).

География 
Деревня  находится на реке Шабиз, в 31 км к западу от районного центра, села Актаныш. Вдоль деревни проходит автомобильная дорога регионального значения  «Актаныш - Поисево».

История 
Деревня основана в начале XVIII века. В дореволюционных источниках упоминается также под названиями Чуриева, Чирякова.

В XVIII–XIX веках жители относились к категории башкир-вотчинников. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть (известна с 1811 года), медресе, ветряная мельница, хлебозапасный магазин. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2311,5 десятин.

До 1920 года деревня входила в Семиостровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

В 1930 году в деревне организован колхоз «Алга».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 10 февраля 1935 года – в Калининском, с 12 октября 1959 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма «Аняк», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Объекты медицины и образования 
В деревне действует медпункт, в 1930–2007 годах работала начальная школа.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района